Pavlovce může znamenat:

 Pavlovce (okres Rimavská Sobota) – obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickém kraji
 Pavlovce (okres Vranov nad Topľou) – obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou v Prešovském kraji na úpatí Slanských vrchů